Bellefond (Côte-d'Or)
 Bellefond (Gironde)
ook:
Bellefonds,  Vienne